El término estípite puede hacer referencia a: 

 En botánica, estípite es el nombre que recibe la estructura de soporte de algunas plantas, como el tronco de las arecáceas, de los helechos y el pie de las algas grandes. 
 En micología, estípite es el pie que sustenta el sombrero de algunos hongos.
 En arquitectura, estípite es un tipo de columna o pilastra.